Strefa azjatycko-australijska Pucharu Davisa 2016 – jedna z trzech stref regionalnych Pucharu Davisa. Strefę tą podzielono na cztery grupy – w Grupie I reprezentacje walczyły o udział w play-offach o awans do grupy światowej. W Grupie II, III oraz IV zespoły rywalizowały o awans do grupy wyższej. Mecze 1. rundy odbyły się między 4 a 6 marca (Grupa I i II), natomiast mecze 2. rundy w tych samych grupach oraz baraże w Grupie II zaplanowano na dni 15–17 lipca. Spotkania Grupy III rozegrano w dniach 11–16 lipca 2016, natomiast Grupy IV odbyły się w terminie 13–16 lipca 2016 roku. Mecze 3. rundy (w przypadku Grupy II) oraz 1. rundy baraży (Grupa I) zostały rozegrane pomiędzy 16–18 września. Decydującą, 2. rundę baraży w Grupie I rozegrano między 28 a 30 października.

Grupa I 
Zespoły, które wygrały mecze 2. rundy, uzyskały prawo gry w barażach o awans do grupy światowej Pucharu Davisa 2017.

Reprezentacje, które przegrały mecz 1. rundy zmierzą się w barażach o utrzymanie w Grupie I, przegrane z nich trafią do decydującej, 2. rundy baraży, gdzie przegrana drużyna zostanie zdegradowana do Grupy II.

Uczestniczące reprezentacje

Drabinka

Wyniki

1. runda

Korea Południowa – Nowa Zelandia

Pakistan – Chiny

2. runda

Indie – Korea Południowa

Uzbekistan – Chiny

Grupa II 
Do 1. rundy przystąpiło 8 reprezentacji (w tym 4 rozstawione), które rozegrały swoje mecze w pomiędzy 4–6 marca. Zwycięskie drużyny zagrały w 2. rundzie (mając automatycznie zapewnione pozostanie w Grupie II). Przegrane zespoły odpadły z dalszych rozgrywek, natomiast wygrane przeszły do 3. rundy, w których zwycięskie reprezentacje awansowały do Grupy I Pucharu Davisa w 2017 roku.

Przegrane zespoły z 1. rundy zmierzyły się w barażach o utrzymanie w Grupie II, przegrane z nich zostały zdegradowane do Grupy III.

Uczestniczące reprezentacje

Drabinka

Wyniki

1. runda

Chińskie Tajpej – Malezja

Filipiny – Kuwejt

Indonezja – Wietnam

Tajlandia – Sri Lanka

2. runda

Filipiny – Chińskie Tajpej

Tajlandia – Wietnam

Baraże

Kuwejt – Malezja

Indonezja – Sri Lanka

Grupa III 
9 reprezentacji zostało podzielonych na 2 grupy. Miejscem rozgrywek było stolica Iranu, Teheran między 11 a 16 lipca 2016. Dwie najlepsze reprezentacje awansowały do Grupy II, a dwie najgorsze spadły do Grupy IV.

 Miejsce rozgrywek: Enghelab Sports Complex, Teheran, Iran
 Data: 11–16 lipca 2016
 Nawierzchnia: Ceglana
 Format: faza grupowa – 9 reprezentacji w dwóch grupach

Uczestniczące reprezentacje 

 
 
 
 
 Wyspy Pacyfiku

Grupa IV 
 Miejsce rozgrywek: Al-Hussein Sport City, Amman, Jordania
 Data: 13–16 lipca 2016
 Nawierzchnia: Ceglana
 Format: faza grupowa – 13 reprezentacji w czterech grupach

Uczestniczące reprezentacje

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Strefa azjatycko-australijska